Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmal (Berlijn)
Kaiser Wilhelm Denkmal (Porta Westfalica)